Кунвар Дигвиджай Сингх (, ) — индийский хоккеист (хоккей на траве), нападающий. Двукратный олимпийский чемпион 1948 и 1952 годов.

Биография 
Кунвар Дигвиджай Сингх родился 2 февраля 1922 года в индийском городе Барабанки в семье адвоката, общественного деятеля, теннисиста Райбахадура Тхакура Шри Рагхунатха Сингха.

Учился в правительственной средней школе в Барабанки и в колледже «Каньякубж Интер» в Лакхнау.

В 1937 году впервые сыграл за сборную колледжа по хоккею на траве, а также выступал за ЛИА из Лакхнау, в одном из матчей показав яркую игру против олимпийского чемпиона Сайеда Мухаммада Хуссейна. Впоследствии защищал цвета Соединённых провинций.

В 1939—1959 годах выступал за Уттар-Прадеш.

В 1946 году дебютировал в сборной Индии во время тура по Афганистану. В 1947 году стал лучшим снайпером национальной команды во время тура по Восточной Африке: с 70 мячами он обошёл даже лидера команды Дхиана Чанда, у которого было 62 гола.

В 1948 году вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Лондоне и завоевал золотую медаль. Играл на позиции нападающего, провёл 5 матчей, забил 4 мяча (два в ворота сборной Австрии, по одному — Испании и Нидерландам). Был вице-капитаном команды.

В 1949 году стал капитаном сборной Индии.

В 1952 году вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Хельсинки и завоевал золотую медаль. Играл на позиции нападающего, провёл 3 матча, забил 2 мяча (по одному в ворота сборных Австрии и Нидерландов). Был капитаном команды.

В 1953 году получил «Хелмс Трофи» как лучший хоккеист мира. Был первым индийцем, получившим этот приз. В 1958 году правительство Индии удостоило его награды Падма Шри.

На поле Сингха отличали скоростная игра и яркий дриблинг, он был плеймейкером команды.

По окончании игровой карьеры работал тренером. В 1966 году тренировал сборную Индии во время турне по Гонконгу, в 1972 году — на летних Олимпийских играх в Мюнхене, где она завоевала бронзу.

Занимался общественной деятельностью. Входил в состав Всеиндийского совета по спорту, Совета железных дорог, Ассоциации стрелкового оружия Индии, комитета по защите дикой природы Уттар-Прадеш.

Умер 27 марта 1978 года в индийском городе Лакхнау, после того как случайно выстрелил в себя из собственного оружия во время его чистки. Есть предположение, что Сингх покончил с собой, столкнувшись с личными проблемами.

Память 
В Барабанки именем Сингха названа улица.

Стадионы в Барабанки и Лакхнау названы именем Кунвара Дигвиджая Сингха Бабу.

В 2018 году в Индии вышел художественный фильм «Золото» по мотивам выступления сборной Индии по хоккею на траве на Олимпиаде в Лондоне. Кунвар Дигвиджай Сингх стал прототипом хоккеиста Рагхубира Пратапа Сингха, роль которого сыграл Амит Садх.

Примечания 

Хоккеисты на траве Индии
Олимпийские чемпионы от Индии
Олимпийские чемпионы по хоккею на траве
Чемпионы летних Олимпийских игр 1948 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1952 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1948 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1952 года
Застрелившиеся
Двукратные олимпийские чемпионы
Тренеры Индии
Тренеры мужской сборной Индии по хоккею на траве